Le Championnat de France amateur 2013-2014 est la  du championnat de France de football de quatrième division. 

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-deux clubs français répartis en quatre groupes de seize et quinze clubs, en une série de trente rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en CFA 2.

Participants 
Ces tableaux présentent les soixante-deux équipes qualifiées pour disputer le championnat 2013-2014. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers. 

Le championnat comprend quatre groupes de quinze et seize équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Après décision de la DNCG, le FC Bourg-Péronnas, l'ES Uzès Pont du Gard et le Paris FC sont repêchés en National en remplacement du FC Rouen, exclu des championnats nationaux, du Mans FC, rétrogradé en CFA, et du CS Sedan Ardennes, rétrogradé en CFA 2.

Le FC Montceau Bourgogne, l'ES Viry-Châtillon, le Stade montois et le Monts d'Or Azergues Foot sont repêchés en CFA en remplacement du FC Rouen, exclu des championnats nationaux, du Mans FC, exclu des championnats nationaux dans un premier temps puis réintégré en CFA, de l'équipe réserve du Mans FC, rétrogradé à la suite de la rétrogradation de l'équipe première en CFA, et du CSO Amnéville, rétrogradé en CFA 2.

Le , le FC Calvi annonce sa décision de se retirer du CFA , où il devait évoluer dans le groupe C. Malgré un passage concluant devant la DNCG au mois de juillet, le club corse a préféré se retirer des championnats nationaux en raison de la non-homologation de son stade, ce qui le forçait à délocaliser ses matchs à domicile et constituait un risque pour les finances du club.

Alors que le CS Sedan-Ardennes avait été rétrogradé en CFA dans un premier temps, il évolue finalement en CFA 2 pour cette saison. Cette décision n'étant entérinée que quelques jours avant la première journée de CFA, aucun club n'est repêché pour le remplacer et le groupe A se joue à 15 équipes .

Le , la DNCG décide de réintégrer  Le Mans FC dans le groupe A de CFA, qui avait débuté à quinze clubs à la suite de la rétrogradation du CS Sedan Ardennes en CFA 2. Cette décision n'est cependant que provisoire, en attendant le second recours du club du Mans devant le CNOSF.

Le , le comité exécutif de la FFF met un terme au suspense autour de l'avenir du Mans FC en prononçant la relégation du club en Division d'Honneur de la Ligue du Maine , en lieu et place de son équipe réserve. Cette décision fait suite à la liquidation judiciaire du club, prononcée le .

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur de football (1993)
 Coupe de France de football 2013-2014
 Championnat de France de football 2013-2014
 Championnat de France de football de Ligue 2 2013-2014
 Championnat de France de football National 2013-2014
 Championnat de France amateur 2 de football 2013-2014

Liens externes 
 Le CFA sur fff.fr

Championnat de France de football de National 2
Football M4
France M4
Championnat M4